Парламентарните избори в историята на България, групирани в различни периоди от нейното съществуване – Княжество България, Източна Румелия, Царство България, Народна република България и Република България.

Княжество (Царство) България1879-1944* 

*В таблицата са посочени само редовните парламентарни избори. За допълнителните виж при съответния парламент.

Източна Румелия

Народна република България 1945-1989* 

*В таблицата са посочени само редовните парламентарни избори. За допълнителните виж при съответния парламент.

1С Указ №13 се обнародва Закон за допитване до народа за премахване на Монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание, приет от XXVI обикновено народно събрание на 26 юли 1946 г. Насрочването на изборите става в чл. 8 от закона.

Република България 1990 г.

Избирателна активност 

Избирателна активност на парламентарните избори през годините, по избирателни райони:

Източници